1. liga słoweńska w piłce siatkowej mężczyzn 1998/1999 (oficjalnie 1. državna odbojkarska liga 1998/1999, w skrócie 1. DOL 1998/1999) – 8. sezon mistrzostw Słowenii po odzyskaniu przez ten kraj niepodległości zorganizowany przez Słoweński Związek Piłki Siatkowej (Odbojkarska zveza Slovenije, OZS).

W sezonie 1998/1999 przeprowadzono reformę rozgrywek. Zrezygnowano z podziału na dwie dywizje, a 1. ligę zmniejszono do 10 drużyn. Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off. W fazie zasadniczej zespoły rozegrały między sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Cztery najlepsze awansowały do fazy play-off, natomiast dwa najgorsze spadły do 2. ligi. Faza play-off obejmowała półfinały, mecze o 3. miejsce oraz finały.

Po raz piąty mistrzem Słowenii został klub , który w finałach fazy play-off pokonał . Trzecie miejsce zajął . Do 2. ligi spadły  oraz .

System rozgrywek 
W sezonie 1998/1999 w 1. lidze słoweńskiej uczestniczyło 10 drużyn. Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej drużyny rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Cztery najlepsze zespoły awansowały do fazy play-off, natomiast dwa najgorsze spadły do 2. ligi.

Faza play-off 
Faza play-off składała się z półfinałów, meczów o 3. miejsce i finałów.

Pary półfinałowe powstały na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w fazie zasadniczej według klucza: 1 – 4; 2 – 3. Rywalizacja w parach toczyła się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania była drużyna, która zajęła wyższe miejsce w fazie zasadniczej.

Przegrani w parach półfinałowych grali o 3. miejsce, natomiast wygrani walczyli w finałach o mistrzostwo Słowenii. Rywalizacja o 3. miejsce toczyła się do dwóch zwycięstw. Gospodarzem pierwszego meczu była drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła niższe miejsce, natomiast drugiego i potencjalnie trzeciego – ta, która w fazie zasadniczej zajęła wyższe miejsce. Finały grano do trzech wygranych spotkań. Gospodarzem pierwszego i trzeciego meczu był zespół, który w fazie zasadniczej zajął niższe miejsce, natomiast drugiego i potencjalnie czwartego oraz piątego – ten, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa 

Uwaga: Klub  uzyskał prawo gry w Pucharze Europy Zdobywców Pucharów jako zdobywca Pucharu Słowenii.

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Słowenii
1998 w piłce siatkowej
1999 w piłce siatkowej
1998 w Słowenii
1999 w Słowenii